Ges (water) (It Ges), waterloop in Friesland
Ges (muziek), een muzieknoot